Онг:

 Онг — одно из узбекских племен.
 Онг, Уолтер (1912—2003) — американский теолог, педагог, исследователь языка, письменности и литературы. 
 Онг Бак — тайский кинофильм с боевыми искусствами режиссёра Прачия Пинкаю.
 Онг Бак 2: Непревзойдённый — тайский кинофильм с боевыми искусствами совместного производства режиссёров Тони Джа и Панна Риттикрай.
 Онг Бак 3 — тайский кинофильм с боевыми искусствами совместного производства режиссёров Тони Джа и Панна Риттикрай.